Полина Ковалёва:
 Ковалёва, Полина Дмитриевна (род. 2006) — российская волейболистка.
 Ковалёва, Полина Николаевна (род. 1993) — российская лыжница.